Тим Рогер Сёдерстрём (; ) — шведский футболист, защитник «Броммапойкарны».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Юрё/Виндё», откуда затем перешёл в «Броммапойкарну». В январе 2011 года присоединился к юношеской команде «Юргордена». По итогам 2012 года был назван лучшим молодым игроком клуба. В 2013 году стал привлекаться к тренировкам с основной командой. 27 октября дебютировал в чемпионате Швеции, появившись на поле на 82-й минуте матча с «Ефле». В январе 2015 года продлил контракт с клубом на один год, после чего отправился на правах аренды в «Йёнчёпингс Сёдру». По итогам сезона занял первую строчку в турнирной таблице и вышел в Алльсвенскан.

В декабре 2015 года перешёл в «Ассириску», подписав контракт, рассчитанный на три года. После одного сезона, проведённого в команде, перешёл в «Броммапойкарну», за которую выступал в юношеском возрасте. В первый сезон принял участие в 29 матчах и забил один мяч, а команда по результатам сезона заняла первое место и вышла в Алльсвенскан. 2 апреля 2018 года в игре с «Норрчёпингом» дебютировал за команду в чемпионате страны.

Летом 2018 года подписал двухлетний контракт с «Хаммарбю», который начинал действовать с января 2019 года. Первую игру за команду провёл 18 февраля 2019 года в групповом этапе кубка Швеции с «Варбергом», появившись на поле с первых минут. За два года в команде принял участие более чем в 50 матчах, забив один мяч.

31 января 2021 года Сёдерстрём перешёл в португальский «Маритиму». Дебютировал за клуб 5 февраля в домашней игре чемпионата с лиссабонским «Спортигом», выйдя на замену в середине второго тайма.

В июле 2022 года вернулся в «Броммапойкарну». По итогам сезона с командой вновь стал победителем Суперэттана и вышел в Алльсвенскан.

Достижения 
Йёнчёпингс Сёдра:
 Победитель Суперэттана: 2015

Броммапойкарна:
 Победитель Суперэттана (2): 2017, 2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com
 Профиль на сайте lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Ассириска Фёренинген»
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Маритиму»